U 21 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 21 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U 21 (Bundeswehr), Duitse hedendaagse onderzeeboot.
U21, metrolijn in Neurenberg, zie U2 (Neurenberg).